Dugald kan syfta på:

Geografi 
 Dugald, Manitoba – en stad i Springfield  i Manitoba, Kanada

Personer 
 Dugald Campbell (–1940), skotsk läkare 
 Dugald Christie (1941–2006), kanadensisk aktivist
 Dugald Drummond (1840–1912), skotsk ingenjör
 Dugald Malcolm (född 1917), brittisk diplomat
 Dugald Clark (1854–1932), skotsk ingenjör
 Dugald Stewart (1753–1828), skotsk filosof
 Dugald Sutherland MacColl (1859–1948), skotsk konstnär
 Clinton Dugald MacDougall (1839–1914), amerikansk politiker